Первый дивизион 1931/1932 — 32-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 5 сентября 1931 года и закончился 10 апреля 1932 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1931/1932
Бельгия
Бельгия
1931 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1932 году